w filozofii
 teoria odbicia
 w fizyce
 odbicie fali, np. odbicie światła
 odbicie fali w akustyce
 odbicie mechaniczne przy zderzeniu ciał
 odbicie ładunkowe
 odbicie czasowe
 odbicie przestrzenne
 w matematyce
 symetria osiowa 
 symetria płaszczyznowa
 w sztuce
 Odbicie – film z 2008
 „Odbicie” – singel Bryski z 2021
 w grafice
 Odbicie – odzwierciedlenie rzeczywistego wyglądu powierzchni, o właściwościach odbijających światło